Ain Temouchent bezeichnet:

 eine Stadt im nordwestlichen Algerien, siehe Ain Temouchent (Stadt)
 eine Provinz im nordwestlichen Algerien, siehe Ain Temouchent (Provinz)